Wyniki Grand Prix Czech 2002, szóstej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2002.

Były to szóste zawody o Wielką Nagrodę Czech.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Bohumil Brhel i Aleš Dryml). W nawiasach podano numery stałe.

 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (14) Lukáš Dryml (Czechy)
 (11) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (9) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (4) Ryan Sullivan (Australia)
 (7) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (6) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (20) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (17) Rune Holta (Norwegia)
 (22) Krzysztof Cegielski (Polska)
 (10) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (19) Grzegorz Walasek (Polska)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (21) Sebastian Ułamek (Polska)
 (15) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (18) Matej Ferjan (Słowenia)
 (23) Bohumil Brhel (Czechy)
 (24) Aleš Dryml (Czechy)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa 

Czechy
2002
2002 w Czechach